La novia gitana, novela de Carmen Mola
 La novia gitana, serie de televisión de ATRESPlayer